Сибсельмаш в сезоне 2010/2011 — статистика выступлений и деятельность клуба в высшей лиге чемпионата России и в Кубке России в сезоне 2010/2011.

Итоги прошедшего сезона (2009/2010) 
По итогам сезона в Высшей лиге команда Сибсельмаш заняла 7-е место, в розыгрыше Кубка России не прошла первый групповой этап.
По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Сергей Рогулев — набрал 390 очков, на втором месте Ишкельдин Максим — 298 очков, а на третьем — Евгений Маврин — 206. Лучший бомбардир — Евгений Маврин (30 мячей), он же и лучший по системе «гол+пас» — 40 (30+10).

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

I этап. Круговой турнир

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

19-й тур

20-й тур

21-й тур

23-й тур

24-й тур

25-й тур

26-й тур

27-й тур

28-й тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата

Лидеры сезона

Плей-офф

1/8 финала 

Штрафные минуты: 20 мин — 50 мин.

Штрафные минуты: 80 мин — 60 мин.

Кубок России

Дивизион «Восток»

1-й групповой турнир 

Нереализованные 12-метровые: Попов (52-вратарь) — Рогулев (57-мимо) Штрафные минуты: 35мин — 50мин

Штрафные минуты: 10мин — 30мин

Штрафные минуты: 55мин — 20мин

Нереализованные 12-метровые: Вавилов (27-вратарь) — Рогулев (90-мимо)
Штрафные минуты: 35мин — 20мин
Удален: Макаренко (89) — за 3 удаление (Сиб)

Штрафные минуты: 40мин — 25мин
Удален: Семенов (80) — за 3 удаление (Куз)

Нереализованные 12-метровые: Насонов (6-мимо), Герасимов (68-вратарь) — нет
Штрафные минуты: 30мин — 90мин

Нереализованные 12-метровые: Войтович (90-вратарь) — нет
Штрафные минуты: 40мин — 50мин

2-й групповой турнир 

Штрафные минуты: 60мин — 35мин

Штрафные минуты: 55мин — 120мин
Нереализованные 12-метровые: нет — Рогулев (33-мимо)

Нереализованные 12-метровые: Попов (81-штанга) — Е. Свиридов (90+1-вратарь)
Штрафные минуты: 45мин — 30мин
Удален: Оппелендер (83) (СКА)

Штрафные минуты: 10мин — 10мин

1/4 финала 

Штрафные минуты: 65мин — 35мин

Состав с начала сезона 

 Президент клуба — Сергей Гвоздецкий
 Главный тренер — ушёл 03.01.2011 г. Юрий Тишин, с 13.01.2011 назначен Сергей Фирсов
 Тренеры — Владимир Загуменный , Андрей Кузнецов, Олег Молодцов

Сибсельмаш — 2 
Резервисты «Сибсельмаша» выступают в группе № 3 Первой лиги.

Предварительный этап

таблица соревнования

Состав Сибсельмаша-2 

 Главный тренер — Владимир Загуменный

Хронология событий

Конфликты с игроками

Дело Николая Мельникова 
31.03.2010 г. Защитник Н. Мельников ознакомлен под роспись с приказом президента ХК «Сибсельмаш» С. Гвоздецкого о намерении продлить трудовой договор.

10.04.2010 г. Н. Мельникову было вручено квалификационное предложение (факт вручения зафиксирован соответствующими документами).

04.05.2010 г. Н. Мельников заключает контракт с ХК «Зоркий» (Красногорск) под номером 1.

21.05.2010 г. Комитет по проведению соревнований (КПС) регистрирует контракт.

01.06.2010 г. ХК «Сибсельмаш», узнав о заключении контракта Н. Мельникова с ХК «Зоркий», подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет (далее — КДК) ФХМР на предмет разрешения конфликтной ситуации.

22.06.2010 г. Н. Мельников пишет заявление в ХК «Сибсельмаш» об увольнении.

08.07.2010 г. КДК ФХМР отклоняет претензии ХК «Сибсельмаш» и подтвердил статус Н. Мельникова «неограниченный свободный агент».

03.09.2010 г. Спортивный арбитражный суд принял решение считать решение КДК от 8 июля 2010 года недействительным и ошибочно присвоение Н. Мельникову статуса «неограниченный свободный агент». Все права на хоккеиста принадлежат ХК «Сибсельмаш» и он должен прибыть в расположение клуба.

10.09.2010 г. КДК ФХМР в связи с отменой его решения от 08.07.2010 г. предложил ХК «Сибсельмаш», Н. Мельникову и ХК «Зоркий» урегулировать дальнейшие свои взаимоотношения согласно регламенту ФХМР.

28.09.2010 г. КДК ФХМР решил, что до момента урегулирования взаимоотношений запретить Н. Мельникову выступать на любых всероссийских и международных соревнованиях за ХК «Зоркий»

02.11.2010 г. Н. Мельников заключил контракт с «Сибсельмашем»

Дело Максима Ишкельдина 
Июль 2010 г. Полузащитник ХК «Сибсельмаш» Ишкельдин Максим написал заявление об увольнении по собственному желанию, при этом у хоккеиста на данный момент имелся действующий контракт с «Сибсельмашем», срок которого не подошёл к завершению.

20.07.2010 г. КДК ФХМР решил, что хоккеист Ишкельдин Максим не будет допущен к любым всероссийским соревнованиям по хоккею с мячом Высшей и Первой лиги, а также к соревнованиям молодёжных команд до срока окончания действующего контракта. Данному хоккеисту оставили право участвовать в учебно-методических сборах и играх за сборную России.

сентябрь 2010 г. Несмотря на запрет Ишкельдин Максим отыграл в составе ХК «Зоркий» два матча в Кубке европейских чемпионов, забив два гола. Решением международной федерации бенди (FIB) Ишкельдин после двух матчей был снят с турнира, однако технические поражения «Зоркому» засчитаны не были, команда вышла в финал и завоевала Кубок чемпионов

01.11.2010 г. В результате договорённости между руководителями клубов полузащитник Ишкельдин Максим будет играть в «Зорком» в сезоне 2010—2011.

Другие события 
06.09.2010 г. Пришедший в текущее межсезонье в «Сибсельмаш» из шведского «Стьернана» полузащитник Антон Комков решением тренерского совета из команды освобождён.

23.09.2010 г. Пришедший в текущее межсезонье в «Сибсельмаш» из оренбургского Локомотива полузащитник Евгений Кузнецов решением тренерского совета из команды освобожден.

02.11.2010 г. Пришедший в текущее межсезонье в «Сибсельмаш» из оренбургского Локомотива полузащитник Сергей Швырёв решением тренерского совета из команды освобождён.

04.11.2010 г. Состоялась встреча губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с командой «Сибсельмаш», на которой были обсуждены вопросы готовности команды к предстоящему чемпионату. Губернатор поддержал ставку на местных воспитанников, а также пообещал оказывать команде всестороннюю поддержку. Перед командой поставлена задача занять 4—5 место.

03.01.2011 г. Руководство «Сибсельмаш» и главный тренер команды Юрий Тишин расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

13.01.2011 г. Команде был представлен новый главный тренер Сергей Фирсов — с 2009 года назначен главным тренером сборной России, с лета 2010 года работал спортивным директором в «Кузбассе».

28 — 30.01.2011 г. На юниорском чемпионате мире по хоккею с мячом (возраст не старше 17 лет) в Финляндии сборная России, под руководством тренера дублёров «Сибсельмаша» Владимира Загуменного, заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки молодёжной команды «Сибсельмаш»: Сергей Ган (5 мячей на турнире) и Виталий Денисов (4 мяча). Виталий Денисов был признан лучшим игроком чемпионата.

январь 2011 г. Сборная России под руководством главного тренера «Сибсельмаша» Сергея Фирсова, выиграла XXXI-й чемпионат мира по хоккею с мячом, завершившийся в Казани.

 9 марта 2011 г. «Сибсельмаш» завершил сезон проиграв серию в 1/8 финала «Старту». Итоговый результат в чемпионате России сезона 2010/11 — 9-е место.

 17 марта 2011 г. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Сергей Наумов — набрал 366 очков, на втором месте Антон Шевцов — 344 очка, а на третьем — Денис Потемин — 201.

 28 апреля 2011 г. В соответствии с «Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом сезона 2011—2012 годов» комитет по проведению соревнований ФХМР с 1 мая 2011 года присвоил статус «Свободный агент»: Игорю Войтовичу и Сергею Каргаполову.

Примечания

См. также 
 «Сибсельмаш» в сезоне 2011/2012
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2010/2011
 Кубок России по хоккею с мячом 2010/2011
 Плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом 2010/2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

2011
Сибсельмаш